Butcher se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Buntika Areekul Butcher
 Roger William Butcher